

Нікіфоровка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Нікіфоровка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Никифорівка